A Distribuidora de Comestíveis Disco S.A, foi uma rede de supermercados da cidade do Rio de Janeiro. É considerada como a primeira rede do Brasil, organizado nos moldes norte-americanos, sendo a  precursora das atuais grandes mercearias existentes no país.

Foi criada em 1952 em Copacabana por António do Amaral, português de Mangualde, que veio para o Brasil e transformou sua loja numa rede nacional que contribuiu para transformar as relações comerciais entre as mercearias e seus clientes. 
    
O Disco foi a maior rede de supermercados do Rio de Janeiro até a década de 1980, possuindo também lojas nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Chegou a possuir mais de 60 lojas, destacando-se as lojas "Gigante" (localizada no Bairro de Fátima), "Discão" (localizada na Avenida Brasil no bairro da Penha) e o "Boulevard" (localizada em Vila Isabel, ocupando o espaço da antiga fábrica de tecidos Confiança). Essas três lojas, abertas na década de 1970 seguiam o formato de hipermercado, ofertando eletrodomésticos, artigos de vestuário, livraria e papelaria, além de alimentos. Também possuía um abatedouro e frigorífico próprio, localizado no município de Três Rios. Em São Paulo durante os anos 80 a Rede contou com 4 grandes lojas, 2 na capital (Vila Sônia e Lapa), uma em Jundiaí,no interior,e outra unidade em São Bernardo do Campo,no ABC.

Após forte expansão em 1988, a rede mergulhou em grave crise financeira em 1989. A organização foi vendida em 1990, após a morte do seu idealizador, para o grupo Paes Mendonça que incorporou os seus estabelecimentos no Rio de Janeiro e Juiz de Fora (sob o nome J. Paes Mendonça). Seus pontos de venda em Minas Gerais foram vendidos para o grupo Bretas, que pouco tempo depois, incorporaria o J. Paes Mendonça.

Ligações externas

Revista agulha

Empresas extintas do Brasil
Disco
Empresas fundadas em 1952
Empresas extintas em 1990
Empresas extintas do Rio de Janeiro (cidade)